Зеленик — название населённых пунктов.

Болгария 
 Зеленик — село в Великотырновской области.

Россия 
 Зеленик — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Зеленик — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.